В списке представлены ныне живущие архиереи Элладской православной церкви, в том числе архиереи «Новых Земель», формально имеющие подчинение Константинопольской православной церкви.

Епископат Элладской православной церкви насчитывает (на 21 февраля 2023 года) 106 человек (в том числе 37 человек — архиереи из «Новых Земель»), из них 85 — епархиальные архиереи, в том числе предстоятель церкви — Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II, 19 — викарных и титулярных архиереев, и 5 архиереев пребывают на покое (для «Новых Земель»: 36 епархиальных архиереев и 1 архиерей пребывает на покое).

Список составлен в порядке старшинства епископской хиротонии (дата в скобках после имени).

Старейший по возрасту архиерей Элладской православной церкви — митрополит Каристийский и Скиросский Серафим (Рорис) (); самый молодой — епископ Филофей (Феохарис) ().

Предстоятельство архиепископа Иеронима I

Хиротонии 1968 года 
 Серафим (Рорис), митрополит Каристийский и Скиросский (24 ноября 1968; на кафедре со дня хиротонии)

Предстоятельство архиепископа Серафима

Хиротонии 1974 года 
 Анфим (Руссас), митрополит Фессалоникский (14 июля 1974; на кафедре с 26 апреля 2004)
 Тит (Папанакос), митрополит Парамитийский, Фильятеский, Гиромерийский и Паргаский (17 июля 1974; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1976 года 
 Хризостом (Синетос), титулярный митрополит Додонский, викарий Афинской архиепископии (16 августа 1976; на кафедре с 13 октября 2011)
 Амвросий (Ленис), митрополит, бывший Калавритский и Эгиалийский (17 августа 1976; на покое с 26 августа 2019)

Хиротонии 1980 года 
 Евстафий (Спилиотис), митрополит Монемвасийский и Спартский (31 августа 1980; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1981 года 
 Иероним (Лиапис), архиепископ Афинский и всей Эллады (4 октября 1981; на кафедре с 16 февраля 2008)

Хиротонии 1984 года 
 Александр (Пападопулос), митрополит Мантинейский и Кинурийский (5 мая 1984; на кафедре с 25 января 1995)
 Хризостом (Каламатианос), митрополит Мифимнийский (6 мая 1984; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1985 года 
 Агафоник (Фатурос), митрополит, бывший Китруский, Катеринский и Платамонский (24 ноября 1985; на покое с 12 ноября 2013)

Хиротонии 1988 года 
 Иаков (Франдзис), митрополит Митилинский, Эресоский и Пломарионский (20 ноября 1988; на кафедре со дня хиротонии)
 Игнатий (Алексиу), митрополит, бывший Артский (21 ноября 1988; на покое с 7 сентября 2016)

Хиротонии 1989 года 
 Димитрий (Бекярис), митрополит Гуменисский, Аксиопольский и Поликастрский (15 октября 1989; на кафедре с 10 сентября 1991)

Хиротонии 1994 года 
 Пантелеимон (Калпакидис), митрополит Веррийский, Наусский и Камбанийский (29 мая 1994; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1995 года 
 Дамаскин (Карпафакис), митрополит Дидимотихский, Орестиадский и Суфлийский (27 января 1995; на кафедре с 12 октября 2009)
 Андрей (Трембелас), митрополит Дриинопольский, Погонианский и Коницкий (28 января 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Павел (Афанатос), титулярный митрополит Неохорионский, викарий Афинской архиепископии (28 января 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Алексий (Врионис), митрополит Никейский (29 января 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Пантелеимон (Калафатис), митрополит Ксантийский и Перифеорийский (29 января 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Иерофей (Влахос), митрополит Навпактский и Свято-Власиевский (19 июля 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Евсевий (Пистолис), митрополит Самоский (22 июля 1995; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1996 года 
 Христодул (Мустакис), титулярный митрополит Авлонский (28 июля 1996; на покое с 2002)

Предстоятельство архиепископа Христодула

Хиротонии 1998 года 
 Игнатий (Георгакопулос), митрополит Димитриадский и Алмирский (10 октября 1998; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1999 года 
 Феоклит (Кумарьянос), титулярный митрополит Вресфенский, викарий Афинской архиепископии (14 октября 1999; на кафедре с 12 января 2006)
 Алексий (Леондаритис), титулярный митрополит Диавлийский, викарий Афинской архиепископии (29 ноября 1999; на кафедре с 10 октября 2016)

Хиротонии 2000 года 
 Даниил (Пурцуклис), митрополит Кесарьянский, Виронский и Имиттский (22 января 2000; на кафедре со дня хиротонии)
 Феоклит (Пассалис), митрополит Флоринский, Преспийский и Эордейский (23 января 2000; на кафедре со дня хиротонии)
 Иоанн (Сакеллариу), титулярный митрополит Фермопильский, викарий Афинской архиепископии (14 октября 2000; на кафедре со дня хиротонии)
 Афанасий (Хадзопулос), титулярный митрополит Ахайский, викарий Афинской архиепископии (15 октября 2000; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2001 года 
 Никодим (Коракис), митрополит Кассандрийский (13 января 2001; на кафедре со дня хиротонии)
 Ефрем (Стенакис), митрополит Идрский, Спецонский и Эгинский (14 января 2001; на кафедре со дня хиротонии)
 Серафим (Мендзелопулос), митрополит Пирейский (21 января 2001; на кафедре с 19 марта 2006)
 Феолог (Апостолидис), митрополит Серрейский и Нигрицкий (14 октября 2001; на кафедре с 16 мая 2003)
 Дорофей (Поликандриотис), митрополит Сироский, Тиноский, Андроский, Кеяский, Милоский, Дилоский и Миконоский (15 декабря 2001; на кафедре со дня хиротонии)
 Макарий (Филофеу), митрополит Сидирокастронский (16 декабря 2001; на кафедре со дня хиротонии)
 Хризостом (Триандафиллу), митрополит Халкидский (17 декабря 2001; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2002 года 
 Симеон (Куцас), митрополит Неасмирнский (12 октября 2002; на кафедре со дня хиротонии)
 Нектарий (Довас), митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийский (13 октября 2002; на кафедре со дня хиротонии)
 Иоиль (Франгакос), митрополит Эдесский, Пеллский и Алмопийский (15 октября 2002; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2003 года 
 Епифаний (Артемис), митрополит, бывший Фирский, Аморгосский и Островов (11 января 2003; на покое с 9 сентября 2021)
 Дамаскин (Казанакис), титулярный митрополит Велестинонский, викарий Афинской архиепископии (12 января 2003; на кафедре со дня хиротонии)
 Агафангел (Харамантидис), титулярный митрополит Фанариотский, викарий Афинской архиепископии (13 января 2003; на кафедре со дня хиротонии)
 Пантелеимон (Кафрептидис), титулярный митрополит Коронейский, викарий Афинской архиепископии (14 января 2003; на кафедре со дня хиротонии)
 Иерофей (Цолиакос), митрополит Зихнийский и Неврокопийский (17 мая 2003; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2004 года 
 Хризостом (Авайянос), митрополит Элефтерупольский (28 апреля 2004; на кафедре со дня хиротонии)
 Павел (Папалексиу), митрополит Сервийский и Козанский (29 апреля 2004; на кафедре со дня хиротонии)
 Николай (Хадзиниколау), митрополит Месогейский и Лавриотикский (30 апреля 2004; на кафедре со дня хиротонии)
 Анфим (Кукуридис), митрополит Александрупольский (9 октября 2004; на кафедре со дня хиротонии)
 Варнава (Тирис), митрополит Неапольский и Ставропольский (10 октября 2004; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2005 года 
 Хризостом (Склифас), митрополит Патрский (20 февраля 2005; на кафедре со дня хиротонии)
 Серафим (Стергиулис), митрополит Китирский и Андикитирский (2 июля 2005; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2006 года 
 Дионисий (Мандалос), митрополит Коринфский (15 октября 2006; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2007 года 
 Хризостом (Ставропулос), митрополит Трифилийский и Олимпийский (17 марта 2007; на кафедре со дня хиротонии)
 Хризостом (Савватос), митрополит Мессинийский (18 марта 2007; на кафедре со дня хиротонии)

Предстоятельство архиепископа Иеронима II

Хиротонии 2008 года 
 Феофил (Манолатос), митрополит Лефкасский и Итакский (27 июня 2008; на кафедре со дня хиротонии)
 Георгий (Мандзуранис), митрополит Фиванский, Левадийский и Авлидский (28 июня 2008; на кафедре со дня хиротонии)
 Каллиник (Деменопулос), митрополит Паронаксийский (30 июня 2008; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2009 года 
 Прокопий (Петридис), епископ Христианупольский, викарий Никейской митрополии (18 октября 2009; на кафедре с 23 июня 2010)
 Феоктист (Клукинас), митрополит Фокидский (25 октября 2009; на кафедре с 25 июня 2014)
 Каллиник (Коробокис), митрополит Артский (26 октября 2009; на кафедре с 7 октября 2016)
 Афанасий (Бахос), митрополит Элеаский (1 ноября 2009; на кафедре с 7 октября 2022)
 Дорофей (Мурдзукос), епископ Элефсинский, викарий Мегарской и Саламинской митрополии (7 ноября 2009; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2010 года 
 Афинагор (Дикеакос), митрополит Илийский, Ахарнонский и Петрупольский (13 мая 2010; на кафедре со дня хиротонии)
 Дионисий (Сифнеос), митрополит Закинфский (13 мая 2010; на кафедре с 7 октября 2011)
 Кирилл (Мисьякулис), митрополит Кифисийский, Амарусийский, Оропский и Марафонский (14 мая 2010; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2011 года 
 Марк (Василакис), митрополит Хиосский, Псарийский и Инусский (8 октября 2011; на кафедре со дня хиротонии)
 Гавриил (Папаниколау), митрополит Неоионийский, Филадельфийский, Ираклийский и Халкидонский (9 октября 2011; на кафедре с 10 октября 2014)

Хиротонии 2012 года 
 Антоний (Аврамиотис), митрополит Глифадский, Эллиникский, Вулский, Вулиагменский и Вариский (10 марта 2012; на кафедре с 20 марта 2019)
 Иаков (Бизауртис), титулярный митрополит Фавмакский, викарий Афинской архиепископии (11 марта 2012; на кафедре со дня хиротонии)
 Хризостом (Циринкас), митрополит Никопольский и Превезский (6 октября 2012; на кафедре со дня хиротонии)
 Феоклит (Афанасопулос), митрополит Иерисский, Святогорский и Ардамерийский (7 октября 2012; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2013 года 
 Пантелеимон (Мутафис), митрополит Маронийский и Комотинский (24 февраля 2013; на кафедре со дня хиротонии)
 Нектарий (Андонопулос), митрополит Арголидский (20 октября 2013; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2014 года 
 Георгий (Хризостому), митрополит Китруский, Катеринский и Платамонский (1 марта 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Максим (Папаяннис), митрополит Яннинский (28 июня 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Харитон (Тумбас), митрополит Элассонский (29 июня 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Тимофей (Антис), митрополит Фессалиотидский и Фанариоферсальский (30 июня 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Константин (Якумакис), митрополит Мегарский и Саламинский (11 октября 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Давид (Дзюмакас), митрополит Гревенский (12 октября 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Хрисанф (Стеллатос), епископ Керницкий, викарий Патрской митрополии (13 октября 2014; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2015 года 
 Иустин (Бардакас), митрополит Неакринийский и Каламарийский (1 июня 2015; на кафедре со дня хиротонии)
 Димитрий (Аргирос), митрополит Кефалинийский (10 октября 2015; на кафедре со дня хиротонии)
 Хризостом (Насис), митрополит Триккский, Гардикийский и Пилский (11 октября 2015; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2016 года 
 Георгий (Рембелос), митрополит Карпенисийский (12 марта 2016; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2017 года 
 Феоклит (Ламбринакос), митрополит Стагонский и Метеорский (7 октября 2017; на кафедре со дня хиротонии)
 Стефан (Тольос), митрополит Филиппский, Неапольский и Фасский (8 октября 2017; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2018 года 
 Хризостом (Папатанасиу), митрополит Маниский (10 февраля 2018; на кафедре со дня хиротонии)
 Симеон (Волиотис), митрополит Фтиотидский (11 февраля 2018; на кафедре с 11 октября 2019)
 Константий (Панайотакопулос), епископ Андрусийский, викарий Афинской архиепископии (12 февраля 2018; на кафедре со дня хиротонии)
 Иероним (Николопулос), митрополит Ларисский и Тирнавский (7 октября 2018; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2019 года 
 Афанасий (Яннусас), митрополит Сисанийский и Сьятистский (23 марта 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Агапий (Дрицас), епископ Кенхреонский, викарий Коринфской митрополии (24 марта 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Феоклит (Дулиас), епископ Тегейский, викарий Мантенейской митрополии (24 марта 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Хризостом (Панагопулос), епископ Эврипский, викарий Афинской архиепископии (24 марта 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Иероним (Кармас), митрополит Калавритский и Эгиалийский (13 октября 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Иерофей (Калойеропулос), митрополит Лемносский и Свято-Евстратиевский (14 октября 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Филофей (Феохарис), епископ Ореонский, викарий Афинской архиепископии (15 октября 2019; на кафедре со дня хиротонии)
 Филофей (Феодоропулос), епископ Рогонский, викарий Афинской архиепископии (16 октября 2019; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2021 года 
 Платон (Крикрис), митрополит Лангадасский, Литиский и Рендинский (9 октября 2021; на кафедре со дня хиротонии)
 Каллиник (Георгатос), митрополит Касторийский (10 октября 2021; на кафедре со дня хиротонии)
 Варфоломей (Антониу), митрополит Полианийский и Килкисийский (16 октября 2021; на кафедре со дня хиротонии)
 Григорий (Папатомас), митрополит Перистерийский (17 октября 2021; на кафедре со дня хиротонии)
 Амфилохий (Русакис), митрополит Фирский, Аморгосский и Островов (18 октября 2021; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2022 года 
 Никифор (Евстафиу), митрополит Гортинский и Мегалопольский (8 октября 2022; на кафедре со дня хиротонии)
 Дамаскин (Киаметис), митрополит Этолийский и Акарнанийский (9 октября 2022; на кафедре со дня хиротонии)
 Дорофей (Папарис), митрополит Драмский (16 октября 2022; на кафедре со дня хиротонии)

Избранные

Бывшие архиереи, находящиеся в юрисдикции иных поместных церквей 
 Димитрий (Тракателлис), архиепископ, бывший Американский (17 сентября 1967; сначала титулярный епископ, потом митрополит Врисфенский; 19 августа 1999 года отпущён в Константинопольский патриархат, где назначен архиепископом Американским, на покое).
 Анастасий (Яннулатос), Архиепископ Тиранский, Дурресский и всей Албании (19 ноября 1972; 24 июня 1992 года отпущён в юрисдикцию Албанской православной церкви и избран её предстоятелем)

Примечания